Time har flere betydninger:

 Time – en tidsenhed på 60 minutter

Musik 
 Time (Jakob Bro-album) – et album med jazzmusikeren Jakob Bro
 Time (Mercyful Fate-album) – et album med heavy metal-bandet Mercyful Fate
 Time (Pink Floyd-single) – en single udgivet af rock-bandet Pink Floyd
 Time (O.Torvald sang) – sang af den ukrainske gruppe O.Torvald

Tidsskrifter 
 Time Magazine – et internationalt tidsskrift, som også kort kaldes for Time

Andet 
 Lektion – på ofte 45 min., der dog gerne omtales som en "time"